Wologda bezeichnet:

 Wologda, Stadt in Russland
 Wologda (Fluss), Fluss in Russland
 Oblast Wologda, Verwaltungsregion in Russland
 Rajon Wologda, Verwaltungsbezirk in der Oblast Wologda (Russland)